Hooibergen (buurtschap), een buurtschap in de provincie Friesland
 Hooibergen (Monet), serie schilderijen van de Franse kunstschilder Monet